Västerbåda kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerbåda, Kimitoön, Åboland, 
 Västerbåda, Hangö, Nyland,

Se även
Västerbådan
Västersbådan
Västra Bodarna

Robotskapade Finlandförgreningar